Urziceni több romániai település neve:

 Csanálos Szatmár megyei település román neve
 Urziceni, város Ialomița megyében